Натуральне число 2046
 2046 рік до нашої ери
 2046 рік нашої ери